Ланта́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Дён-сюр-Орон. Округ коммуны — Сент-Аман-Монтрон.

Код INSEE коммуны — 18121.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 220 км к югу от Парижа, в 125 км юго-восточнее Орлеана, в 29 км к юго-востоку от Буржа.

Вдоль северной и восточной границ коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 106 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 64 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 49 были экономически активными, 15 — неактивными (показатель активности — 76,6 %, в 1999 году было 73,4 %). Из 49 активных работали 44 человека (27 мужчин и 17 женщин), безработных было 5 (2 мужчин и 3 женщины). Среди 15 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Поль (XII век). Исторический памятник с 1971 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер